

Sigle 
 United Kingdom – Regno Unito
 Universala Kongreso – Congresso Internazionale di Esperanto
 University of Kentucky – università statunitense 
 Univerzita Karlova – università ceca
 Univerzita Komenského – università slovacca

Codici 
 uk – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ucraina
 UK – codice ISO 3166-2:CF della prefettura di Ouaka (Repubblica Centrafricana)

Geografia 

 Uk – insediamento di tipo urbano dell'Oblast' di Irkutsk in Russia

Informatica 
 .uk – dominio di primo livello del Regno Unito

Musica 
 UK – gruppo musicale di rock progressivo britannico
 U.K. – album di debutto dell'omonimo gruppo musicale

Altro 
 Uk – lettera dell'alfabeto cirillico

Altri progetti